Кла́ссика (от  — образцовый):
 Классика — в широком смысле показательный, характерный. Возникший в таком виде.
 Классика — период в истории древнегреческого искусства (V веке до нашей эры — середина IV века до нашей эры)..

В искусстве 
 Классическое искусство
 Классическая драма
 Классическая живопись
 Классическая литература
 Классическая музыка
 Классический кинематограф
 Классический рок
 Классический танец
 Классические индийские танцы
 Классический костюм

В науке 
 Классическая логика
 Классическая механика
 Классическая физика
 Классическая филология
 Классическая экономическая теория
 Классические проблемы математики
 Немецкая классическая философия

В спорте 
 Классическая борьба
 Классическое многоборье

Прочее 
 Классическая гитара
 Классический костюм
 Классический автомобиль
 Классическая компоновка (автомобиля, танка)

См. также 
 Канон
 Классик
 Классики

Культурология